Die Baureihe 191 bezeichnet folgende deutsche Elektrolokomotiven:

 DR-Baureihe E 91 der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Ab 2010 Siemens Vectron